Coronulidae är en familj av kräftdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Coronulidae i överfamiljen Coronuloidea, ordningen Sessilia, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen långhalsar och havstulpaner, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Coronulidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långhalsar och havstulpaner
Coronulidae